Het wereldkampioenschap basketbal in 2006 werd gehouden in augustus en september 2006 in Japan. Het aantal deelnemende teams was 24, in plaats van de tot dan toe gebruikelijke 16. De organisatie was in handen van de Japanse basketballbond JABBA en FIBA. Spanje won het toernooi.

Kwalificaties 
Japan was automatisch gekwalificeerd voor het toernooi. In december 2005 benoemde FIBA nog vier landen die op uitnodiging mee konden doen. Daarnaast werden in de verschillende zones in 2005 kwalificatierondes gehouden. Hieronder een overzicht van het aantal landen per continent:
 Europa - 6 landen
 Amerika - 4 landen plus Argentinië (als Olympisch Kampioen 2004)
 Azië - 3 landen
 Afrika - 3 landen
 Oceanië - 2 landen

Eerste ronde

Groep A (Sendai)

Groep B (Hiroshima)

Groep C (Hamamutsu)

Groep D (Sapporo)

Knock-outfase (Saitama)

Knock-outfase (Saitama Super dome, Saitama)

Achtste finales

Kwartfinales

5e t/m 8e plaats 

Vijfde plaats

Zevende plaats

Halve Finales

Troostfinale

Finale

Individuele prijzen

MVP (Meest Waardevolle Speler) 
 Pau Gasol

All-Star Team 
  Pau Gasol
  Jorge Garbajosa
  Carmelo Anthony
  Manu Ginóbili
  Theodoris Papaloukas

Uiteindelijke uitslag

Zie ook 
 Wereldkampioenschap basketbal

Externe link 
 FIBA World Championship 2006 Official Site

Basketbal in 2006
Wereldkampioenschap basketbal
Basketbal
Basketbal in Japan